Alexander Cunningham (schaker) (1655-1730), Schots schaker
 Alexander Cunningham (archeoloog) (1814–1893), Brits archeoloog in India
 Alexander Cunningham (roeier) (*1936), Australisch roeier